Lac la Biche peut faire référence à:

 Lac la Biche, un lac en Alberta, Canada
 Lac La Biche, une ville en Alberta, Canada
 Comté de Lac La Biche, un district municipal en Alberta, Canada
 Lac La Biche Airport, l'aéroport de Lac La Biche, Alberta, Canada
 Lac La Biche-Saint-Paul-Two Hills, un district électoral provincial en Alberta, Canada